Лесли Грин (; р. 1956) — ведущий ученый в области аналитической философии права.

Биография 
Родился в городе Бридж оф Вейр, гр. Ренфрушире в Шотландии, учился в Королевском университете в Канаде, и Наффилдском колледже в Оксфорде; под руководством профессоров Чарльза Тейлора и позже Джозефа Раза он защитил свою диссертацию, которая стала основой книги "«The Authority of the State»".

В 2006 году был избран профессором в области философии права в Оксфордском университете, что предполагало научное сотрудничество в колледже Баллиол. Также в Баллиоле получил статус профессора после того как со своего поста ушел Джозеф Раз. Был одним из двух профессоров по юриспруденции в Оксфорде, другим был Джон Гарднер. В то же время Грин работал на неполную ставку профессором и заслуженным ученым в области философии права в Университете Квинс. Грин также является помощником профессора в Университете МакМастер.

До этого Грин большую часть своей карьеры преподавал в юридической школе Осгуд Холл Йоркского университета в Торонто. Он также преподавал в Линкольнском колледже, Оксфорд, в Boalt Hall Law School при Калифорнийском университете, Беркли; в юридической школе Чикагского университета, и в течение нескольких лет регулярно приглашался как профессор-консультант юридической школы Техасского университета в городе Остин. Он был приглашенным научным сотрудником в Центре Колумбийского университета по вопросам права и философии, а также был членом Hauser Global Faculty юридической школы Нью-Йоркского университета.

Научные взгляды 
Грин пишет про политическую философию, правовые обязательства и власть, правовое обоснование, а также моральные и политические проблемы, связанные с половым различием. Его работа отстаивает существование удивительных сочетаний идей. Он является защитником правового позитивизма который утверждает, что существует много необходимых связей между правом и моралью. Он отрицает существование общего долга подчиняться праву, но считает, что все правовые системы являются ценными с моральной точки зрения и нуждаются в защите там, где они существуют и созданы и где – нет. Он является либеральным в половой этике и утверждает, что половая объективация иногда является положительным явлением.

Работы 
 "The Authority of the State". Oxford: Clarendon Press, 1988. ISBN 0-19-824926-8.
 "The Duty to Govern", in: Legal Theory, Bd. 13 (2007), Nr. 3-4, S. 165-185.
 "Jurisprudence for Foxes", Oxford Legal Studies Research Paper Nr. 22/ 2012; SSRN.

Примечания

Источники 
 Homepage an der Universität Oxford
 Authority and obligation. Leslie Green
 Legal positivism. Leslie Green

Правоведы Великобритании
Философы Великобритании
Преподаватели Чикагского университета
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Преподаватели Йоркского университета
Преподаватели юридической школы Осгуд Холл (Йоркский университет)